Kiril Petkov (1933–2019) bolgár birkózó
 Kiril Petkov (1980) bolgár politikus, miniszterelnök